El término pata puede hacer referencia a:

Apéndice
Pata, extremidad o apéndice del cuerpo de un animal. 
Pata, apéndices articulados usados por los artrópodos.
Pata de gallo, dibujo bicolor de ciertos tejidos.
Pata de palo, miembro artificial que sustituye a parte o toda la pierna.

Cultura
Pata Negra, famosa banda de flamenco en la historia de la música española.
Pata Melisa es una caricatura creada por la Warner Bros.
Pata Daisy, es un dibujo animado creado en el año 1920 como la contraparte femenina del Pato Donald.
Pata, uno de los guitarristas de X Japan.

Varios
Pata cabriola, uno de cuatro soportes verticales de un mueble en forma de dos curvas.
Pata de conejo, un popular amuleto.

Desambiguación
Pata de mulo
Pata de vaca
Pata de perdiz
Pata de lobo
Pata de león
Pata de gallina